Crazy Horse kan syfta på:

 Crazy Horse (1840–1877), indianledare för lakotastammen oglala, Tȟašúŋke Witkó
 Crazy Horse (restaurang) – nedlagd krog i Stockholm
 Crazy Horse (musikgrupp) – rockgrupp ofta förknippad med Neil Young
 Crazy Horse (musikalbum) – rockgruppens debutalbum